Тааффе
 Фамилия
  (1898—1967) — австрийский геммолог, открывший тааффеит; внук графа Эдуарда Тааффе
 Тааффе, Филип (род. 1955) — американский художник
 Тааффе, Эдуард (1833—1895) — граф, 11-й виконт Тааффе, государственный деятель Австро-Венгрии
 Тааффе, Эдвард (1921—2001) — американский географ.
 Тааффе, Элис Фрэнсис (более известна как Элис Терри; 1899—1987) — американская актриса.